Dundee peut désigner :

Toponyme 

 Dundee, ville d'Écosse ;
 Dundee, circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Dundee, ville de Floride aux États-Unis ;
 Dundee, ville de l'État du Minnesota aux États-Unis ;
 Dundee, village de l'État de New York aux États-Unis ;
 Dundee, ville de l'État de l'Oregon aux États-Unis ;
 Dundee, ville du comté de Delaware, en Iowa, aux États-Unis ;
 Dundee, municipalité de canton du Québec ;
 Dundee, village du Nouveau-Brunswick ;
 Dundee, communauté de l'île-du-Prince-Édouard ;
 Dundee, ville de la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.

Patronyme 

 Sean Dundee (1972-), footballeur germano-sud-africain

Autres 
 Dundée, bateau de pêche.

Voir aussi 
 Crocodile Dundee, Crocodile Dundee 2 et Crocodile Dundee 3 : trilogie de films américains
 Dundee Football Club et Dundee United Football Club : clubs de football écossais basés à Dundee